Diyab ist der Familienname folgender Personen:

 Halla Diyab, arabische Autorin und TV-Produzentin
 Hannā Diyāb (1689–?), christlicher Araber, Übersetzer und Autor in Paris